Haberer bezeichnet:
 in Bayern früher einen Teilnehmer an einem Haberfeldtreiben
 Haberer (Schimpfwort), historisch in Bayern für einen Österreicher
 Haberer (österreichische Umgangssprache), Freund, Kumpan, Zechbruder; aber auch Verehrer, wohl aus dem Jiddischen, vgl. hebräisch h́áver (pl. h́áverim) = Gefährte

Haberer ist der Familienname von:

Siehe auch:
 Paul Häberer (1902–1978), deutscher Maler
 Haber